Зандин:

 Топоним
 Зандин — улус (село) в Мухоршибирском районе Бурятии.

 Персона
 Зандин, Михаил Павлович (1882—1960) — русский и советский художник-декоратор, живописец. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947).
 Зандин, Николай Григорьевич — советский конструктор.